Altica steht für: 
 Altica (Gattung), Gattung der Flohkäfer
 Renault Altica, Automodell der Marke Renault